Engleville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Engleville (Colorado), im Las Animas County
 Engleville (New York), im Schoharie County